Векилова — женская форма тюркской фамилии .

Известные носительницы  Векилова, Бибитач Векиловна (род. 1965) — туркменский государственный деятель.
 Векилова, Лейла Махат кызы (1927—1999) — азербайджанская балерина, балетмейстер, педагог.
 Векилова, Фируза (1888—1933) — азербайджанская педагог и просветитель.